Нау (НАУ):

НАУ 
 НАУ — Национальный авиационный университет
 НАУ — Nautilus Pompilius (рок-группа)
 Народное антикризисное управление — политический орган переходного периода в Беларуси (2020)

Нау 
 Нау — приграничный посёлок в Согдийской области Таджикистана.